Die Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Rabat. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 29. April bis 4. Mai 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Elise Mertens im Einzel und die Paarung Anna Blinkowa/Raluca Olaru im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2019 fand vom 27. bis 29. April 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Rabat